Huma kan syfta på:

 Huma, ett härad i Heilongjiang-provinsen i nordöstra Kina
3988 Huma - en asteroid